Сеть космического наблюдения Соединённых Штатов (United States Space Surveillance Network) обнаруживает, отслеживает, каталогизирует и идентифицирует искусственные объекты, вращающиеся вокруг Земли, такие как активные/неактивные спутники, отработавшие ракетные части или разнообразный космический мусор. Ответственность за систему несёт Joint Functional Component Command for Space (рус. Объединённое командование функциональных компонентов по космосу), входящее в состав Стратегического командования США (USSTRATCOM).

Задачи служб Космического наблюдения заключаются в следующем: 

 Предсказывать, когда и где разрушающийся космический объект снова войдет в атмосферу Земли ; 
 Отличать возвращающийся космический объект, который для радара выглядит как ракета, от ложной тревоги в датчиках предупреждения о ракетном нападении в США и других странах; 
 Наносить на карту текущее положение космических объектов и намечать их ожидаемые орбитальные траектории; 
 Обнаруживать новые искусственные объекты в космосе; 
 Правильно наносить на карту объекты, движущиеся по орбите Земли ; 
 Поддерживать актуальным текущий каталог искусственных космических объектов; 
 Определять, какой стране принадлежит очередной, новый выходящий в космос космический объект; 
 Сообщать НАСА о том, могут ли объекты мешать спутникам и орбитам Международной космической станции . 

Программа SPACETRACK представляет собой всемирную сеть космического наблюдения (англ. Space Surveillance Network, сокр. SSN), состоящую из выделенных, сопутствующих и имеющих электрооптические, пассивные радиочастотные и радиолокационные датчики. SSN поручено обеспечить каталогизацию и идентификацию космических объектов, предупреждать о спутниковых атаках, своевременное уведомлять американские силы о пролёте спутников, проводить мониторинг космического договора и вести сбор научно-технической информации. Продолжающееся увеличение численности спутников и орбитального мусора, а также растущее разнообразие траекторий запуска, нестандартных орбит и геосинхронных высот требует непрерывной модернизации SSN для удовлетворения существующих и будущих требований и обеспечения их рентабельной поддержки. 

SPACETRACK также разработал системные интерфейсы, необходимые для управления, нацеливания и оценки ущерба потенциальной будущей системы противоспутникового оружия США (ASAT). На оптической станции ВВС Мауи (AMOS) имеется Центр обработки информации изображений и суперкомпьютерный центр. Ресурсы и ответственность за разработку радиолокационной системы HAVE STARE были переданы SPACETRACK из разведывательной программы в соответствии с указаниями Конгресса в 93 финансовом году.

История

1957-1963 

Первая официальная попытка правительства США по каталогизации спутников произошла на Project Space Track, позже     известном как Национальный центр управления космическим наблюдением (NSSCC), расположенный в Hanscom Field в Бедфорде, штат Массачусетс . О процедурах, используемых в NSSCC, впервые сообщил технический директор NSSCC в 1959 и 1960 годах. В 1960 году в рамках проекта Space Track Фитцпатрик и Финдли разработали подробную документацию процедур, используемых в NSSCC.  Проект Space Track начал свою историю спутникового слежения с 1957–1961 гг.

Система космического наблюдения Военно-Воздушных Сил 
Система космического наблюдения военно-воздушных сил (AFSSS), также известная как space fence «космический забор», представляла собой высокочастотную радиолокационную сеть, расположенную в южных районах Соединённых Штатов (от Калифорнии до Джорджии ) с централизованным узлом обработки данных в военно-морской сети. и командование космическими операциями в Дальгрене, штат Вирджиния . AFSSS начал как система космического наблюдения военно-морского флота (SPASUR) в 1961 году (позже переименован в NAVSPASUR). Он был передан ВВС в 2004 году и переименован в AFSSS. «Забор» эксплуатировался ВВС США ( 20-й эскадрилья космического контроля 1).

Космический каталог США 
Министерство обороны США ведёт базу данных о состоянии спутников со времени запуска первого спутника в 1957 году, известную как Каталог космических объектов или просто Космический каталог. Эти состояния спутников регулярно пополняются данными наблюдений от Сети космического наблюдения, глобально распределённой сети интерферометров, радаров и оптических систем слежения. В USSTRATCOM ведутся две отдельные базы данных каталога: первичный каталог от космического командования ВВС (AFSPC) и альтернативный каталог от военно-космического командования (NSC). К 2001 году количество каталогизированных объектов составило почти 20 000. 

НАСА ведёт гражданские базы данных орбитальных элементов GP, также называемые, как двухстрочные элементы НАСА или NORAD

Сеть космического наблюдения 
Командование выполняет свои задачи через свою сеть космического наблюдения (SSN) армии, флота и военно-воздушных сил США, 30+ наземных радаров и оптических телескопов по всему миру, а также 6 спутников на орбите. 

 Выделенные датчики 
 Наземные электрооптические системы наблюдения в дальнем космосе (GEODSS) 
 Космический телескоп наблюдения (SST) 
 MOSS - электрооптическая (EO) система наблюдения, расположенная на авиабазе Морон, Испания 
 GLOBUS II радар 
 AN / FPS-85 космический трековый радар 
 Система космического наблюдения ВВС AN / FPS-133, также известная как Космический забор и его замена Космический забор 
 Спутники космического эксперимента в средней зоне (MSX) / видимые космические спутники (SBV) 
 Боковые датчики 
 Телескоп системы космического наблюдения Мауи (MSSS) и усовершенствованная электрооптическая система (AEOS), расположенные рядом со станцией GEODSS в Мауи, Гавайи 
 Сверхширокополосный спутниковый радар Haystack (HUSIR), вспомогательный радар Haystack (HAX) и радар Millstone Hill 
 Радары ALTAIR и ALCOR на испытательном полигоне противоракетной обороны Рональда Рейгана, атолл Кваджалейн 
 Радиолокатор диапазона вознесения, найти на восточном полигоне Spacelift 
 Наземный радиолокационный прототип (GBR-P), расположенный на испытательном полигоне Рональда Рейгана по противоракетной обороне, атолл Кваджалейн 
 Вспомогательные датчики 
 Система твердотельной фазированной антенной решётки (SSPARS) / AN / FPS-132 Модернизированная система радарной системы раннего предупреждения (UEWR), развёрнутая на нескольких объектах 
 AN / FPS-108 Cobra Dane 
 AN / FPQ-16 Система определения характеристик радара по периметру (PARCS)

Наземное электрооптическое наблюдение в дальнем космосе 

Наземная электрооптическая система наблюдения в дальнем космосе, или GEODSS, представляет собой оптическую систему, в которой используются телескопы, телевизионные камеры низкого уровня освещённости и компьютеры. Она заменила старую систему из шести   дюймовых (полметровых) камер Бейкера-Нанна, в которых использовалась фотопленка . 

Есть три действующих сайта GEODSS, которые отчитываются перед 21-й оперативной группой : 

 Сокорро, Нью - Мексико  
 АМОС, Мауи, Гавайи  
 Диего Гарсия, Британская территория в Индийском океане  .

Государственные службы 
USSPACECOM в первую очередь интересуется активными спутниками, но также отслеживает космический мусор . По мере роста количества космического мусора и значения спутников в космосе стало важным защищать гражданскую экономическую деятельность и помогать операторам спутников избегать столкновений с мусором. В 2010 году USSTRATCOM был наделён полномочиями предоставлять услуги SSA (Space ситуационная осведомлённость) коммерческим и иностранным субъектам.  Начиная с 2019 года предоставляются следующие услуги: данные о местонахождении всех отслеживаемых объектов, оценка конъюнктуры, утилизация / поддержка по истечении срока службы и многое другое через веб-сайт space-track.org.

См. также 

 Главный каталог космических объектов Системы контроля космического пространства (Россия)
 Станция распознавания космических объектов "Крона"
 Окно и Окно-С — российские средства космического наблюдения на телескопах
 Главный центр космической разведки — штаб-квартира российской военной сети космического наблюдения
 Синдром Кесслера

Примечания

Внешние ссылки 

 Сайт Space-Track 
 Наблюдение за стратегическим командованием в США 
 Orbital Debris Quarterly News информация о некоторых из последних событий в исследовании орбитального мусора. 
   
 ГЕОДСС 

Сети РЛС
Космонавтика США
Появились в 1957 году в США
Космический мусор
Вооружённые силы США